Минулого року в турнірі перемогли Дезіре Кравчик та Джо Салісбері, але цьогоріч Салісбері не грає. Партнером Кравчик став Ніл Скупскі.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Інформація про інших учасників

Вайлдкарди

Захищений рейтинг

Заміни

Знялися
  Алізе Корне /  Ніколя Маю → їх замінили  Ерін Рутліфф /  Андреас Міс

Посилання

Зовнішні посилання
Основна сітка

US Open - Mixed Doubles
US Open - Mixed Doubles
Mixed Doubles